Snö kan avse:

 Snö – en typ av nederbörd.
 Snö (sång) – en låt skriven av Laleh Pourkarim
 Snö (roman) – en roman skriven av Orhan Pamuk